Kvivlax kan syfta på:

 Kvivlax – en by i Euraåminne kommun Egentliga Finland, se Kuivalahti
 Kvivlax, Nagu – en by i Nagu kommun Åboland